

Anthropologie 
 Chambas, peuple d'Afrique centrale et occidentale.

Patronyme 

 Jean-Paul Chambas (1947-), peintre français ;
 Mohamed Ibn Chambas (1950-), avocat, homme politique et diplomate ghanéen.

Toponyme 
 Chambas, municipalité de Cuba.

Patronyme ghanéen